Покатигорошек:

 Покатигорошек — легендарный герой (персонаж) в славянских народных сказках.
 «Покатигорошек» — сюжет восточнославянских народных сказкок.
 «Покатигорошек» — мультфильм, выпущенный в 1970 году студией «Киевнаучфильм».
 «Покатигорошек» — мультфильм, выпущенный в 1990 году студией «Беларусьфильм».